Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2008. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2009.

Tabellone

Primo turno

Russia vs. Serbia

Repubblica Ceca vs. Belgio

Argentina vs. Gran Bretagna

Israel vs. Svezia

Germania vs. Corea del Sud

Perù vs. Spagna

Romania vs. Francia

Austria vs. Stati Uniti

Quarti di finale

Russia vs. Repubblica Ceca

Argentina vs. Svezia

Germania vs. Spagna

Stati Uniti vs. Francia

Semifinali

Argentina vs. Russia

Spagna vs. Stati Uniti

Finale

Argentina vs. Spagna

Collegamenti esterni

Coppa Davis 2008